Бетти Рен Райт (; 1927—2013) — американская детская писательница, работающая в жанре приключений и мистики. Наибольшую известность ей принесла её третья книга «Убийства в кукольном домике» (The Doollhouse Murders), которая по детскому голосованию получила девять государственных вознаграждений и в 1992 году была экранизирована. Вторым популярным произведением Бетти Рен является "Призрак Кристины", которое получило семь государственных вознаграждений.

Первый писательский опыт состоялся в восемь лет, когда она написала в своём блокноте небольшую поэму. Ей так это понравилось, что после она уже никогда не прекращала писать. Начальную и среднюю школы она закончила в Милуоки и там же окончила колледж. Вскоре после получения образования был издан её первый мистический рассказ для детей, а спустя несколько лет вышла её первая иллюстрированная книга. Много лет Бетти Рен работала редактором детских книг, а писательством занималась в свободное время.

На момент смерти Райт жила в Расине в штате Висконсин вместе со своим мужем, художником Джорджем Фредериксеном, за которого она вышла в 1976 году. В 2006 году Бетти Рен была названа Висконсинской Ассоциацией Библиотек лучшим детским автором штата.

Несмотря на большую популярность и признание, на русский язык книги Райт начали переводиться только с 2019 года.

Список книг 
 „Getting Rid of Marjorie“ (Избавление от Марджори) (1981)
 „The Secret Window“ (Тайное окно) (1982)
 „The Dollhouse Murders“ (Убийства в кукольном домике) (1983)
 „Ghosts Beneath Our Feet“ (Призраки ниже наших ног) (1984)
 „Christina's Ghost“ (Призрак Кристины) aka „The Ghosts in the Attic“ (Призрак на чердаке) (1985)
 „The Summer of Mrs. MacGregor“ (Лето госпожи Мак-Грегор) (1986)
 „A Ghost in the Window“ (Призрак в окне) (1987)
 The Pike River Phantom (1988)
 Rosie and the Dance of the Dinosaurs (1989)
 The Ghost of Ernie P. (1990)
 The Midnight Mystery (1991)
 The Scariest Night (1991)
 A Ghost in the House (1991)
 The Ghost of Popcorn Hill (1993)
 The Ghosts of Mercy Manor (1993)
 The Ghost Witch (1993)
 The Ghost Comes Calling (1994)
 Out of the Dark (1994)
 Nothing But Trouble (1995)
 Haunted Summer (1996)
 Getting Rid of Katherine (1996)
 Too Many Secrets (1997)
 The Ghost in Room 11 (1997)
 A Ghost in the Family (1998)
 The Phantom of Five Chimneys (1998)
 The Moonlight Man (1999)
 The Wish Master (2000)
 Crandall's Castle (2003)
 Princess for a Week (2006)

Писатели США XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели США